Саламат — регіон в Республіці Чад.
 Саламат — річка в Африці.
 Саламат — фінський хокейний клуб з міста Кіркконуммі.